Stari Dvor je ime več naselij

v Sloveniji 
 Stari Dvor, naselje v Občini Radeče
 Stari Dvor, tudi na Trati, del Škofje Loke pri Železniški postaji

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Stari Dvor, pri Brežah, nem. Althofen, tržna občina Stari Dvor
 Stari Dvor, pri Grabštanju, nem. Althofen, občina Grabštanj

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška